Półmrok (film 1998)
 Półmrok (film 2006)